De Wereld Morgen (tijdschrift), een voormalig Belgisch tijdschrift uitgegeven door 11.11.11
 DeWereldMorgen.be, een Belgische nieuwswebsite